Banaitis ist ein männlicher litauischer Familienname.

Namensträger 
 Kazimieras Viktoras Banaitis (1896–1963), Komponist
 Saliamonas Banaitis (1866–1933), Politiker, Drucker und Verleger

Familienname
Litauischer Personenname